HMS Birger Jarl har två fartyg döpts till i svenska flottan:

Birger Jarl (1790) – en skärgårdsfregatt i svenska flottan av Turuma-klass sjösatt 1790
Birger Jarl (1809) – en skärgårdsfregatt i svenska flottan av Hemmema-klass sjösatt 1809

Se även